Rushville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rushville (Illinois)
 Rushville (Indiana)
 Rushville (Iowa)
 Rushville (Maryland)
 Rushville (Missouri)
 Rushville (Nebraska)
 Rushville (New York)
 Rushville (Ohio)
 Rushville (Pennsylvania)
 Rushville (South Carolina)
 Rushville (Virginia)
 Rushville (West Virginia)